„Akagi” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Akagi” – kanonierka typu Maya z lat 80. XIX wieku
 „Akagi” – lotniskowiec, którego budowę rozpoczęto jako krążownik liniowy typu Amagi z z okresu międzywojennego i drugiej wojny światowej
 „Akagi” (PS-40) – okręt patrolowy z lat 60. XX wieku
 „Akagi” (PS-101) – kuter patrolowy typu Akagi z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów